Дона́ти () — итальянская фамилия.

 Донати, Альдо (1910—1984) — итальянский футболист, полузащитник. Чемпион мира 1938 года.
 Донати, Виталиано (1717—1762) — итальянский археолог, ботаник, врач.
 Донати, Данило (1926—2001) — итальянский художник по костюмам, художник-постановщик, писатель, дважды лауреат премий «Оскар» и BAFTA.
 Донати, Джованни Баттиста (1826—1873) — итальянский математик и астроном.
 Донати, Джулио (род. 1990) — итальянский футболист, правый защитник леверкузенского «Байера».
 Донати, Корсо (вторая половина XIII в.—1308) — флорентийский политик, военный деятель.
 Донати, Лукреция (1447—1501) — возлюбленная флорентийского правителя Лоренцо Великолепного.
 Донати, Массимо (род. 1981) — итальянский футболист, полузащитник. Игрок клуба «Эллас Верона».
 Донати, Чезаре (1826—1913) — итальянский писатель и журналист.
 Донати, Энрико (1909—2008) — американский художник и скульптор-сюрреалист итальянского происхождения.

Топоним 
 Донати — кратер на видимой стороне Луны.

См. также 
 Донат